Вања може бити:

 Вања (име), мушко и женско име
 Вања (певачица), бугарска певачица
 Вања (ТВ филм), југословенски ТВ филм